w mitologii greckiej:
 Protoos – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Protoos – syn Agriosa
 Protoos – syn Tentredona

Przypisy

Bibliografia